Ел Јунке има више значења:

 Ел Јунке (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Јунке (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику